Лаврентий Иванович Похилевич (; ) — русский и украинский священнослужитель, краевед и историк, надворный советник.

Биография 
Родился  года в Горошкове Киевской губернии. Его родителями были приходский священник Свято-Богословской церкви — Иван Мануйлович Похилевич и Марфа Ивановна. Окончив класс богословия Киевской духовной академии, Иван Похилевич с 1815 года, до смерти в августе 1831 года, служил в Горошкове.

1 сентября 1833 года, после окончания Киевского уездного духовного училища, Лаврентий поступил в Киевскую духовную семинарию. Через шесть лет, завершив курс обучения, он обратился с прошением о предоставлении ему места священника в родном селе, которое и получил. 30 апреля 1840 года Похилевич поступил на службу в Киевскую духовную консисторию и 3 октября этого же года был назначен столоначальником. В апреле 1843 года он был переведен на должность помощника секретаря консистории. В 1850-х годах одновременно исполнял обязанности делопроизводителя в губернском комитете по обеспечению сельского духовенства.

В 1860-х годах Похилевич принимал участие в работе Киевского статистического комитета, где началась его исследовательская деятельность. Именно с помощью этого учреждения он впоследствии опубликовал свои произведения.

Закончил службу в Киевской духовной консистории 25 августа 1864 года. В 1877 году он приобрёл 445 десятин земли при селе Воздвиженске Радомысльского уезда Киевской губернии.

Умер  года в Воздвиженске, похоронен на погосте Воздвиженской церкви. На его могиле была установлена в 1898 году надгробная плита с надписью: «Надворный советник Лаврентий Иванович Похилевич. Автор сказаний о населённых местностях Киевской губернии. 10.VIII.1816 — 18.III.1893 год. Помилуй мя Боже, помилуй мя».

Труды 
Первая книга Лаврентия Похилевича под названием «Сказание о населённых местностях Киевской губернии» вышла в 1864 году. Она была отпечатана Лаврской типографией в количестве  В 1865 году Петербургской Академией наук книга была удостоена малой Уваровской премии.

В 1865 году Похилевич издал книгу «Монастыри и церкви г. Киева». В ней были приведены сведения о хозяйстве 59 православных церквей и монастырей Киева, а также молитвенных домах старообрядцев, лютеран, евреев. Кроме того, в отдельной таблице имелись статистические данные о церквях и монастырях Киевского, Радомысльского, Васильковского, Сквирского, Бердичевского, Липовецкого, Уманского, Таращанского, Каневского, Звенигородского, Черкасского и Чигиринского уездов Киевской губернии.

Следующим его трудом стала вышедшая в 1887 году книга «Уезды Киевский и Радомысльский». Это был первый выпуск задуманного Похилевичем большой работы, имевшей целью историко-статистическое описание Киевской губернии в нескольких выпусках.

Примечания 

Выпускники Киевской духовной семинарии

Ссылки 
 Краевед и историк Лаврентий Похилевич.
 Из трудов Лаврентия Похилевича.

Надворные советники
Историки Украины